Рабада́нов — фамилия. Известные носители:

 Рабаданов, Александр Николаевич (род. 1950) — российский спасатель, генерал-майор МЧС.
 Рабаданов, Магомедкамиль Набиевич (род. 1958) — советский и российский тренер по ушу-саньда.
 Рабаданов, Магомедэмин Магомедрасулович (род. 2002) — российский футболист.
 Рабаданов, Муртазали Хулатаевич (род. 1962) — российский учёный-кристаллограф, ректор Дагестанского государственного университета, и. о. мэра Махачкалы (2013—2014).
 Рабаданов, Назир Рагимович (род. 1989) — российский биатлонист.
 
 Рабаданов, Сулейман Рабаданович (1932—1995) — даргинский писатель и драматург.